Příjmení Skutecký nosí více významných osobností:

 Alexander Skutecký (1883–1944) – slovenský architekt židovského původu
 Dominik Skutecký (1849–1921) – slovenský malíř židovského původu
 Karola Skutecká-Karvašová (1893–1945) – slovenská malířka židovského původu